Die Senatoren im 48. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1882 und 1883 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 48. Kongresses ging vom 4. März 1883 bis zum 3. März 1885. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 3. Dezember 1883 bis zum 7. Juli 1884 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 1. Dezember 1884 bis zum 3. März 1885.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 47. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 37 Demokraten, 37 Republikaner, ein Vertreter der Readjuster Party und ein Unabhängiger im Senat. Bei den Wahlen 1882 und 1883 gewannen die Republikaner den Sitz des Unabhängigen sowie einen Sitz der Demokraten, verloren aber auch einen Sitz an diese. Die Demokraten verloren einen weiteren Sitz an die Readjuster. Damit saßen 38 Republikaner, 36 Demokraten und zwei Readjuster im Senat, woran sich bis zum Ende des 48. Kongresses nichts änderte.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 48. Kongresses war das Amt des Vizepräsidenten vakant. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Vom 4. März bis zum 2. Dezember 1883 war weiter der vom 47. Kongress gewählte George F. Edmunds Präsident pro tempore, er war dies auch vom 3. Dezember 1883 bis zum 14. Januar 1884 und vom 14. Januar 1884 bis zum Ende des Kongresses am 3. März 1885. Nach der damaligen Regelung der Nachfolge des Präsidenten wäre Edmunds amtierender Präsident geworden, wäre Präsident Arthur ausgefallen.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei oder der Readjuster Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1887 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1889 und die der Klasse III bis zum 3. März 1885. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Miller trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 27. Juli an.

Einzelnachweise 

048
Vereinigte Staaten, Senat #048
Senatoren 048